Вилле́р-Бока́ж () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Кан. Население кантона на 2006 год составляло 10 068 человек.

Код INSEE кантона — 1437. Всего в кантон Виллер-Бокаж входило 22 коммуны, из них главной коммуной являлась Виллер-Бокаж.

Коммуны кантона 

Амейе-сюр-Сёль — население 195 чел.
Банвиль-сюр-Ажон — население 393 чел.
Бонмезон — население 352 чел.
Кампандре-Вальконгрен — население 104 чел.
Курводон — население 212 чел.
Эпине-сюр-Одон — население 571 чел.
Ланд-сюр-Ажон — население 332 чел.
Ле-Лошёр — население 277 чел.
Ле-Мений-о-Грен — население 54 чел.
Лонвилле — население 326 чел.
Мезонсель-Пельве — население 247 чел.
Мезонсель-сюр-Ажон — население 193 чел.
Мисси — население 555 чел.
Монз-ан-Бессен — население 395 чел.
Нуайе-Бокаж — население 1137 чел.
Парфурю-сюр-Одон — население 152 чел.
Сент-Аньян-ле-Малерб — население 115 чел.
Сен-Луэ-сюр-Сёль — население 172 чел.
Турне-сюр-Одон — население 366 чел.
Траси-Бокаж — население 337 чел.
Виллер-Бокаж — население 2868 чел.
Вилли-Бокаж — население 715 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос